Csehország
 Strunkovice nad Blanicí, település a Prachaticei járásban
 Strunkovice nad Volyňkou, település a Strakonicei járásban